Resinger ist der Familienname folgender Personen:

 Grover Resinger (1915–1986), US-amerikanischer Baseballspieler und -trainer
 Peter Resinger (* 2000), österreichischer Skispringer

Siehe auch:
 Reisinger
 Reissinger
 Reißiger